Распределяемая память:

 Динамически распределяемая память
 Статически распределяемая память

См. также 
 Распределённая память